The Black Hand – film del 1906 diretto da Wallace McCutcheon
 The Black Hand – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Eclair American
 The Black Hand – cortometraggio del 1913 diretto da Pat Hartigan
 The Black Hand – film del 1917 diretto da Jacob Fleck e Luise Fleck.
 La mano nera: la vera storia di Joe Petrosino (The Black Hand: The Epic War Between a Brilliant Detective and the Deadliest Secret Society in American History) – romanzo poliziesco

Pagine correlate
Black Hand